Бакланка — річка в Харківській області (Україна), притоки Олего
 Бакланка — селище, Грязовецький район, Вологодська область, Росія